Витренко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Витренко, Наталья Михайловна (род. 1951) — украинский политический деятель.
 Витренко, Юрий Юрьевич (род. 1976) — украинский экономист и государственный деятель.

См. также 
 Ветренко